Comitatul Thomas sau Thomas County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Thomas County, Georgia
 Thomas County, Kansas
 Thomas County, Nebraska